est un nom notamment porté par :
 Gény de Lectoure, saint catholique ;
 Delphine Gény-Stephann, haute fonctionnaire et femme politique française.
 Louis Lucien Gény (1848-1919), général de brigade français.